480-й киломе́тр — остановочный пункт Московской железной дороги на линии Брянск — Хутор-Михайловский, расположенная возле посёлка Нерусса Суземского района Брянской области.

Платформа находится на двухпутном электрифицированном участке линии и служит для остановки электропоездов Брянск — Суземка, которые являются основным средством транспорта для жителей посёлка.

Остановочный пункт 480 км внесён в Книгу 2 Часть 2 «Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ», но не внесён в Книгу 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог» Тарифного руководства № 4.

Расписание электропоездов 
На платформе имеют остановку все электропоезда, курсирующие на линии Брянск-Орловский — Суземка (по состоянию на октябрь 2015 года — 5 пар ежедневно).

Окрестная природа 
В окрестностях платформы 480 километр произрастают редкие виды растений, включённые в Красную книгу Брянской области: овсяница высочайшая (Festuca altissima), шпажник черепитчатый (Gladiolus imbricatus), любка зеленоцветная (Platanthera chlorantha), борец шерстистоустый (Aconitum lasiostomum), дрок германский (Genista germanica), астра ромашковая (Aster amellus).

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта 480 км на osm.sbin.ru
 Паспорт остановочного пункта 480 км на railwayz.info
 Паспорт остановочного пункта 480 км на сайте РЖД
 Остановочный пункт 480 км на карте железных дорог.
 Остановочный пункт 480 км на топографической карте масштаба 1:200000 1985 года издания по состоянию местности на 1979-82 гг.
 Остановочный пункт 480 км на топографической карте масштаба 1:100000 1990 года издания по состоянию местности на 1985 год.
 Платформа 480 км на Викимапии.

Остановочные пункты Брянского региона Московской железной дороги
Появились в 1960-е годы в России
1960-е годы в Брянской области
Железнодорожные станции и платформы Брянской области